Rauhenberg är ett berg i Österrike.   Det ligger i distriktet Liezen och förbundslandet Steiermark, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Rauhenberg är  meter över havet.

Terrängen runt Rauhenberg är huvudsakligen bergig. Den högsta punkten i närheten är Hochwildstelle,  meter över havet,  km öster om Rauhenberg. Runt Rauhenberg är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Schladming,  km nordväst om Rauhenberg. 

I omgivningarna runt Rauhenberg växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Steiermark
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre